
Molekulska formula -{C5H10O5}- se može odnositi na:

 Apioza
 Aldopentoze
 Arabinoza
 Liksoza
 Riboza
 Ksiloza
 Ketopentoze
 Ribuloza
 Ksiluloza